

Noblesse 
 Baron, titre de noblesse ;
 Baron d’Empire, titre de noblesse d’Empire.

Pseudonyme 

 Baron (1837-1920), comédien français ayant notamment joué les pièces d’Eugène Labiche et les opérettes de Jacques Offenbach ;
 Louis Bouchené dit Baron fils (1870 - 1939), comédien français, fils du précédent ;
 Baron Rouge, pilote de chasse allemand ;
 Jean-Paul Frédéric Tristan Baron (1931-), écrivain français.

Patronyme 

 
 Alizée Baron (1992-), skieuse acrobatique française
 Allen Baron (1927-), réalisateur, scénariste, producteur et acteur américain ;
 André Baron (18?-19?), journaliste français ; 
 Antoine Baron (1772-1855), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Auguste Baron (1794-1862), homme de lettres belge;
 Auguste Baron (1855-1938), pionnier du cinéma français ;
 Balthazar Jean Baron (1788-1869), dessinateur et graveur lyonnais ;
 Baron von Lind (1937-), illustrateur américain ;
 Bengt Baron (1962-), nageur suédois ;
 Bernard Baron (1696–1762), graveur français ;
 Caroline Baron (1820–1882), Françoise du Saint-Esprit, religieuse et fondatrice d'ordre, vénérable de l'Église catholique ;
 Charles Baron (1876-1960), homme politique français ;
  (1900-1980), gouverneur puis haut-commissaire de l'Inde française ;
 Emile Baron (1979-), footballeur international sud-africain ;
 Enrique Barón Crespo (1944-), économiste, avocat et homme politique espagnol ;
 Erich Baron (1881-1933), journaliste allemand, résistant au nazisme ;
 Esther Baron (1987-), nageuse française ; 
 Étienne Baron (1878-1948), homme politique français ;
 Fabien Baron (1956-), photographe et directeur artistique français ;
 Fabrice Baron (1974-), footballeur français ;
 Fanny Baron (1887-1921), libertaire russe ;
 Francesc Xavier Mora Baron, homme politique andorran ;
 François Baron-Renouard (1918-2009), peintre français ;
 François Louis Jérôme Baron (1750-1833), avocat et député aux États généraux ;
 Frédéric Baron, bassoniste français ;
 Frédérick Baron (19?-), auteur-interprète québécois d’origine française ; 
 Gabrielle Baron (1895-1986), écrivaine française ;
 Ghislaine Baron (1966-2019), footballeuse française ;
 Guillaume Antoine Baron (1774-1846), homme politique français ;
 Hyacinthe Théodore Baron (1715-1768), médecin et chimiste, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Jacques Baron (1905-1986), poète surréaliste ;
 Jean Baron (1951-), sonneur de bombarde français ;
 Jean-Michel Baron (1954-2010), pilote français de motocross et d'enduro ;
 Joey Baron (1955-), musicien américain ;
 
 José Barón Carreño (1918-1944), résistant républicain espagnol assassiné par les nazis lors de la Libération de Paris;
 Julia Baron (1836-?), actrice française ; 
 Karol Baron (1939-2004), peintre slovaque ; 
 Léonidas Baron, (1802-1884), homme politique français ;
 Lily Baron (1921-2017), comédienne française ;
Lise Baron (19-), documentariste française
  ;
 Marc Baron (1946-), poète français ;
 Marcel Baron (1902-1989), homme politique français ;
 Marco Baron (1959-), joueur et entraineur canadien de hockey sur glace ; 
 Marie Baron (1908-1948), nageuse et plongeuse néerlandaise ;
 Maurice Baron (1889-1964), compositeur français ;
 Michel Baron (1952-), pharmacien et chimiste, professeur de l'enseignement supérieur ;
 Murray Baron (1967-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Normand Baron (1957-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Paul Baron (1895-1973), joueur de football français ;
 Phil Baron (1962-), de son vrai nom Philippe de Truchis de Varennes, auteur et compositeur, frère de la chanteuse Zazie ;
 Pierre-Antoine Baron (1788-1864), historien et archiviste du Canton de Vaud, en Suisse ;
 René-Louis Baron (1944-2016), auteur-compositeur-interprète et inventeur de « MedalMusic system » ;
 Roger Bertrand Baron (1907-1994), sculpteur et médailleur français ;
 Romain Baron (1898-1985), écrivain, professeur de lettres et historien français ;
 Sacha Baron Cohen (1971-), humoriste et comédien britannique 
 Salo Wittmayer Baron (1895-1989) historien américain ; 
 Sandy Baron (1937-2001), acteur américain ;
 Simon Baron-Cohen, (1958-), professeur britannique et canadien de psychopathologie du développement, surtout connu pour ses travaux sur l'autisme ;
 Stéphane Baron (1827-1882), peintre français ;
 Sylvie Baron (1956-), écrivain français ;
 Théodore Baron (1840-1899), peintre belge ;
 Vincent Baron (1604-1674), théologien français ;
 Yannig Baron (1936-), militant breton.

 Famille Baron (comédien)
 André Baron dit Baron père (1600-1655), comédien au théâtre du Marais puis à l'Hôtel de Bourgogne, père de Michel Baron ;
 Charlotte Lenoir de la Thorillière dite  Baron [II] (1661-1730), comédienne, femme de Michel Baron ;
 Étienne Michel Baron, dit Baron fils (1676-1711), fils de Michel Baron et Charlotte Lenoir ;
 François Baron, dit Baron petit-fils (17?-1778), petit-fils de Michel Baron et Charlotte Lenoir ;
 Jeanne Auzoult dite  Baron (1625-1662), comédienne à l'Hôtel de Bourgogne, femme d'André Baron ;
 Michel Baron (1653-1729), comédien et dramaturge français.

Prénom

Toponyme

Canada 
 Barons, village canadien du comté de Lethbridge.

États-Unis 
 Baron, census-designated place située en Oklahoma.

France 
 Baron, commune française du Gard ;
 Baron, commune française de la Gironde ;
 Baron, commune française de l’Oise ;
 Baron, commune française de Saône-et-Loire ;
 Baron-sur-Odon, commune française du Calvados ;
 Saint-Quentin-de-Baron, commune française de la Gironde ;
 Rue Baron, rue de Nantes ;
 Rue Baron, rue de Paris ;
 Rue Baron à Reims ;
 Rue Baron-Le-Roy, rue de Paris ;
 Patinoire du Baron, patinoire d’Orléans, France ;

Indonésie 
 Baron, un kecamatan dans la province de Java oriental en Indonésie;
 Baron, plage indonésiene du territoire spécial de Yogyakarta.

Œuvres 

 Alias le Baron ou Le Baron, série télévisée britannique ;
 Baron vampire, film italien réalisé par Mario Bava, sorti en 1972 ;
 Les Barons, film belge réalisé par Nabil Ben Yadir et sorti pour la première fois en 2009 ;
 Baron noir, série télévisée française ;
 Le Baron, personnage de roman, mais aussi le titre de la série de ces romans, créé par Anthony Morton ;
 Le Baron, bande dessinée ;
 Le Baron perché, roman écrit par Italo Calvino, en 1957 ;
 Le Baron noir, série de strips, parue dans le journal quotidien Le Matin de Paris de 1976 à 1981, dessiné par Yves Got et scénarisé par Pétillon ;
 Le Baron tzigane, opérette de Johann Strauss fils ;
 Baron, jeu de société ;

 Red Baron, simulateur de vol de 1990, développé par Dynamix ; 
 Baron Trump, série de deux romans pour enfants narrant les aventures d'un personnage éponyme : Travels and Adventures of Little Baron Trump and His Wonderful Dog Bulger (1890) et Baron Trump's Marvellous Underground Journey (1893), écrits par l'auteur américain Ingersoll Lockwood.

Gastronomie 

 Baron, contenance d’un verre de 50 cl de bière.

Divers 
 Conjuration des Barons, formée après la mort d’Alphonse le Magnanime contre son fils Ferdinand ;
 Le Baron, discothèque parisienne ;
 Baron Samedi, un des aspects du lwa Baron, dans le vaudou ;
 Chrysler LeBaron, ancien modèle de la marque de voitures Chrysler;
 Musée Baron-Martin, musée d'art et d'histoire municipal de la ville de Gray en Haute-Saône, en Bourgogne-Franche-Comté ;
 Beechcraft Baron, modèle d'avion développé par la société Beechcraft.
 BARON.E, duo de musique électronique et indie pop suisse formé en 2019.

Patronyme canadien
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme anglais
Patronyme sud-africain
Patronyme français
Pseudonyme
Surnom
Prénom africain
Prénom masculin